Austin Powers – protagonista dell'omonima serie cinematografica
 Austin Powers – serie cinematografica diretta da Jay Roach e basata sull'omonimo personaggio
 Austin Powers - Il controspione – film del 1997
 Austin Powers - La spia che ci provava – film del 1999
 Austin Powers in Goldmember – film del 2002
 Austin Powers: Welcome to My Underground Lair! – videogioco del 2000 ispirato all'omonimo personaggio